Aimoin ist der Name folgender Personen:

 Aimoin von Fleury (um 965–nach 1008), Mönch in Fleury, Hagiograf und Historiograf
 Aimoin von Saint-Germain-des-Prés, Mönch in Saint-Germain-des-Prés, Hagiograph und Dichter des 9. Jahrhunderts